Lübbecke bezeichnet

Ortsnamen: 

 Stadt Lübbecke im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
 Lübbecke (Kernstadt), das eigentliche, historische Lübbecke ohne die Eingemeindungen
 Kreis Lübbecke, ein bis 1972 bestehender Kreis im Regierungsbezirk Detmold

Personennamen:

 Emma Lübbecke-Job (1888–1982), deutsche Pianistin und Ehefrau von Fried Lübbecke
 Fried Lübbecke (1883–1965), deutscher Kunsthistoriker
 Johann Lübbecke (1515/20–ca. 1590), deutscher Hochschullehrer und Bürgermeister